Regner, Regnerová může znamenat:

 Hermann Regner (1928–2008), německý skladatel a pedagog
 Jan Václav Regner z Kličína,  (1692, Kličín (Klitschin) – 1762, Litoměřice),  římskokatolický kněz, děkan v Litoměřicích
 Josef Regner (1794–1852), římskokatolický kněz, děkan v Náchodě
 Tobias Regner (* 1982, Teisendorf), německý zpěvák

Německá příjmení